Ziech ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Ziech (* 1984), deutscher Musikwissenschaftler und Herausgeber 
 Carl Ziech (1833–1898), deutscher Harfenist 
 Melanie Bauer-Ziech (1861–1928), deutsche Harfenistin, Tochter von Carl Ziech